Прибислав или Прибыслав — имя нескольких исторических деятелей:
 Прибислав, Первослав (867—?) — сын сербского князя Мутимира, князь Сербии (891—892).
 Прибыслав-Генрих (?—1150) — последний правитель западнославянского племени гавелян, правил в Браниборе.
 Прибыслав Вагрский — правитель Вагрии (1129 — после 1156), соратник князя бодричей Никлота, сын Будивоя.
 Прибислав (?—1178) — князь Мекленбурга, сын Никлота.
  (1224 — не раньше 1275) — первый князь Пархим-Рихенбергский (1238—1256), сын князя Мекленбурга Генриха Борвина II.
  (? — не раньше 1316) — сын Прибислава I, владетель Бельгарда (1270—1316).

См. также 
 Пршибислав (Прибыслав) — город в Чехии.